

Cinema 
 The Little Giant – film del 1926 diretto da William Nigh
 Il piccolo gigante re dei gangsters (The Little Giant) – film del 1933 diretto da Roy Del Ruth

Musica 
 The Little Giant – album di Johnny Griffin del 1959
 The Little Giant – album di Luis Gasca del 1969